gaz nośny (spray) – gaz służący do "wyrzucania" zawartości pojemnika, np. puszki ze sprayem w postaci aerozolu
 gaz nośny (GC) – gaz pełniący funkcję fazy ruchomej w chromatografii gazowej
 gaz nośny (aerostat) – gaz stosowany w aerostatach (balony, sterowce), zapewniający ich unoszenie się w powietrzu dzięki sile wyporu (prawo Archimedesa)